Катарач — топоним в России:
 
 Катарач — река в Свердловской области.
 Катарач — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Катарач — село в Талицком городском округе Свердловской области.